Диме́р — молекула, що складається з двох однакових молекул, мономерів.
 Ди́мер — пристрій, що дозволяє плавно або покроково регулювати електричну напругу, що подається на інший пристрій

 Димер — смт у Київській області
 Димер (Польща) — село у Польщі